Диво́ () — город на юге Кот-д’Ивуара. Административный центр области Сюд-Бандама, а также .

Географическое положение 
Город находится в северной части области, к востоку от реки , на расстоянии приблизительно 105 километров к юго-юго-западу (SSW) от столицы страны Ямусукро. Абсолютная высота — 148 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1988 года численность населения города составляла 72 494 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Ганьоа.

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара